LRT peut faire référence à :
 Light Rail Transit, terme anglophone pour désigner les transits légers sur rail (TLR), autrement dénommés métros légers,
 Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, entreprise de radio-télévision publique de la Lituanie.